Джозеф Мартин:
 Мартин, Джозеф (1915—1981) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Мартин, Джозеф (род. 1981) — фамилия при рождении британского актёра Джозефа Моргана.